Silvinella är ett släkte av insekter. Silvinella ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Silvinella